Canivet ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Canivet (* 1943), französischer Richter
 Pierre Canivet (1890–1982), französischer Curler

sowie ein
 
 Ort im französischen Département Calvados, siehe Villers-Canivet